Brockerhoff kan som auktorsförkortning betyda:

 Annette M. Brockerhoff
 Eckehard G. Brockerhoff

Robotskapade auktorsförkortningar